Ники може да се отнася за:
 Нике, новогръцко произношение Ники, богиня на победата в древногръцката митология;
 Вичища, на гръцки Ники, село в дем Хрупища, Западна Македония, Гърция;
 Негочани, на гръцки Ники, село в дем Лерин, Западна Македония, Гърция.